Lamsfeld ist der Name folgender Orte:

 Jagodno, Siedlung (1951 eingemeindet) im Stadtbezirk Wrocław-Krzyki von Wrocław (Breslau) in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien, früher Lamsfeld
 Lamsfeld (Schwielochsee), Gemeindeteil von Schwielochsee im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, niedersorbisch Njagluz